Nicolaas Beets (pseudoniem: Hildebrand), een Nederlandse schrijver
Hildebrand, een personage uit de middeleeuwse Thidrekssaga

Personen met de achternaam Hildebrand
Anton Hildebrand, een Nederlandse kinderboekenschrijver
Hans Hildebrand, een Nederlandse poppenspeler
Timo Hildebrand, een Duitse voetbalkeeper
Richard Hildebrandt, een SS-Obergruppenführer uit de Tweede Wereldoorlog
César Hildebrandt, een Peruaanse journalist

Overige
Hildebrand van de Longobarden, koning van de Longobarden
Hildebrand (monnik), een heilige uit de twaalfde eeuw
 Hildebrand van Sovana, aartsdiaken en later paus Gregorius VII
Hildebrand (motorfiets), een stoommotorfiets uit de 19e eeuw

Betekenis van de naam
De naam is van Germaanse oorsprong en bestaat uit twee elementen: hilti = strijd (vergelijk ons woord held ), en brant/prand = (vlammend/ vurig / schitterend) zwaard. De betekenis kan dus worden geïnterpreteerd als: vurig zwaardvechter, held met het zwaard, vurig strijder etc.